La nisba araba al-Lībī – che significa "il Libico" – può riferirsi a:

Abu Faraj al-Libi – Terrorista libico catturato il 2 maggio del 2005.
Abu Anas al-Libi – Terrorista libico catturato il 5 ottobre del 2013.